Voleybol 2. Ligi 2012-2013 – torneo di pallavolo femminile
 Voleybol 2. Ligi 2012-2013 – torneo di pallavolo maschile